Щетинка — топоним:

Населённые пункты
 Щетинка — деревня в Чериковском районе Могилёвской области Белоруссии;
 Щетинка — деревня в Шкловском районе Могилёвской области Белоруссии.
 Щетинка — деревня, Ливенский район Орловской области России.
 Щетинка — деревня, Курский район Курской области России.

Реки
 Щетинка (приток Атемеши) — река, протекает в Максатихинском районе Тверской области;
 Щетинка (приток Демшенко) — река, протекает в Московской области;